Kit Bond – amerykański polityk
 Christopher Bond – brytyjski dramaturg
 Christopher Bond – brytyjski kompozytor